Waqa ist

der nauruische Politiker und Komponist Baron Divavesi Waqa, siehe Baron Waqa;
die Gemeinde Waqa (瓦恰乡) im Autonomen Kreis Taschkorgan des Regierungsbezirks Kaschgar des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang in der Volksrepublik China, siehe Waqa (Taxkorgan).
 Barina Waqa, nauruische Beamtin